Zkratka přehrávač může znamenat např.:
MP3 přehrávač – zařízení pro přehrávání digitální skladby
Walkman (obecně kazetový přehrávač)
Diskman – přenosný přehrávač Audio CD
Multimediální přehrávač – program pro přehrávání video a audio dat